Bourg-Saint-Christophe é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Bourg-Saint-Christophe apresentava uma população de 1035 habitantes, distribuídos por 414 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain